Der Reichsbundpokal 1935/36 war der vierte ausgetragene Gauauswahlwettbewerb und der erste, der als Reichsbundpokal bezeichnet wurde. Sieger wurde zum ersten Mal die Auswahlmannschaft Sachsens, die sich in einem Entscheidungsspiel gegen den Titelträger von 1934, Südwest, deutlich mit 9:0 durchsetzten. Ein Entscheidungsspiel war notwendig geworden, da das eigentliche Finale, trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung von Südwest, 2:2-Unentschieden nach Verlängerung endete. Titelverteidiger Mitte schied bereit in der Vorrunde aus, als es zu einer Neuauflage des letztjährigen Finales gegen Berlin-Brandenburg kam. Die Mannschaft  Westfalens, die in dieser Saison gar komplett aus Spielern des in den 1930er-Jahren dominierenden FC Schalke 04 bestückt war, schied erneut bereits in der Vorrunde aus. Auch die ebenfalls favorisierte Mannschaft Bayerns erreichte das Endspiel nicht. Der Auswahlmannschaft Ostpreußens gelang hingegen der erste Sieg im Reichsbundpokal, als Nordmark in der Vorrunde überraschend hoch mit 4:1 geschlagen werden konnte.

Übersicht

Vorrunde 
!Stadion
||Platz des VfR Schlesien, Breslau
||Radrennbahn, Köln
||Waldstadion, Frankfurt am Main
||Hindenburg-Kampfbahn, Hannover
||Preußen-Platz, Stettin
||Stadion Mannheim, Mannheim
||Poststadion, Berlin
||Platz des Schweriner FC, Schwerin
|}

Wiederholungsspiel:
!Stadion
||Giesings Höhen, München
|}

Viertelfinale 
!Stadion
||Zerzabelshof, Nürnberg
||Waldstadion, Frankfurt am Main
||Stadion am Ostragehege, Dresden
||Platz des SV Prussia-Samland, Königsberg
|}

Halbfinale

Finale

Finalspiel

Wiederholungsspiel

Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Reichsbundpokal 1935/36 aufgeführt. Sie sind nach Anzahl ihrer Treffer sortiert, bei Gleichstand nach Spieleinsätzen.

Literatur

Weblinks 
 

Fußballsaison 1935/36
Reichsbundpokal